AK Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 5785 световых лет (около 1774 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +15m до +10m.

Характеристики 
AK Андромеды — красная пульсирующая переменная S-звезда, мирида (M) спектрального класса S:. Эффективная температура — около 3294 K.

Примечания